Ces dames aux chapeaux verts peut faire référence à :
Ces dames aux chapeaux verts, roman de Germaine Acremant, publié en 1921 ;
Les adaptations au cinéma de ce roman :
Ces dames aux chapeaux verts, film muet français d'André Berthomieu, sorti en 1929 ;
Ces dames aux chapeaux verts, film français de Maurice Cloche, sorti en 1937 ;
Ces dames aux chapeaux verts, film français de Fernand Rivers, sorti en 1949.